Al-Qalamoun, une commune libanaise ;
 Al-Qalamoun, une région montagneuse de l'Ouest de la Syrie.